Hrvatska:
 Pece (Budinščina), naselje u općini Budinščina
 Pece (Ivanec), gradsko naselje Ivanca